Гоар может означать:

Имена 
 Гоар — армянское женское имя.
 Гоар — мужское имя, встречающееся в том числе у аланов:
 Гоар Аквитанский — католический святой.	
 Гоар (V век) — царь галльских аланов.

Фамилии 
 Гоар, Жак (1601–1653) — французский монах-доминиканец, литургик.

Топонимы 
 Санкт-Гоар — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, названный в честь святого Гоара.

 Аль-Гавар (также Гхавар) — нефтегазовое месторождение в Саудовской Аравии.